Dies ist eine Liste von Klöstern in Landshut:

 Jesuitenkolleg Landshut
 Dominikanerkloster Landshut
 Kloster Sankt Peter und Paul (Landshut)
 Franziskanerinnenkloster Landshut
 Kloster Sankt Joseph (Landshut)
 Kloster Maria Loreto (Landshut)

Landshut
!